Gregg kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert E. Gregg
 Katherine B. Gregg

Robotskapade auktorsförkortningar